Procolophonidae är en utdöd familj av parareptiler som levde under perm och trias.

De var till formen tjocka ödlor med breda käkar. Hos vissa arter förekom kindspikar, där ett exempel är Hypsognathus som levde i Nordamerika. Familjen har fått sitt namn från släktet Procolophon, ett relativt sällsynt släkte. Ödlornas kranium liknar de hos sköldpaddor och därför klassades de förr tillsammans med sköldpaddor i underklassen Anapsider. 

Under yngre trias utvecklades deras tänder till att bli vassare, vilket är en indikation på en insektsbaserad kost. Tänderna blev däremot bredare senare i triasperioden; ett tecken på att kosten antog en mer växbaserad form. I slutet av trias dog familjen helt ut.

Nya studier visar på att dessa djur kan ha levt i Antarktis under äldre trias och därför är de det tidigaste beviset på tetrapoder som levde i Antarktis.

Fylogeni
Nedan är ett Kladogram av Ruta et al. (2011):

Källor

Noter 

Förhistoriska kräldjur
Parareptiler